Салы́нская волость — административно-территориальная единица:

 Салынская волость (Феодосийский уезд) — в составе Таврической губернии
 Салынская волость (Брянский уезд) — в составе Орловской (позднее — Брянской) губернии